Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1986 проходив у 6 зонах, участь брали 53 клуба. Фінальний турнір відбувся на Закарпатті, у місті Мукачеве .

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Примітки

Джерела 
 

86
УРСР
1986 в українському спорті